Nanded (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Nanded (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nanded